Grupp C i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 12 juni till 23 juni 2010. I gruppen spelade England, USA, Slovenien och Algeriet. Endast USA och England hade mött varandra tidigare i VM-sammanhang, i VM 1950, den matchen vann USA med 1–0.

Vinnaren av denna grupp, USA, möter tvåan Ghana från Grupp D i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, England, möter vinnaren Tyskland från Grupp D i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

England mot USA 

{{Resultat med trupp|id=ENG-USA
|nr       = 5
|bild     = ENG-USA 2010-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1 
|mål1     = Steven Gerrard 
|mål2     =  Clint Dempsey
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 38646
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Tim Howard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Algeriet mot Slovenien 

{{Resultat med trupp|id=ALG-SVN
|nr       = 6
|bild     = ALG-SVN 2010-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Robert Koren
|arena    = Peter Mokaba Stadium
|spelplats= Polokwane
|publik   = 30325
|rapport2 =  Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Robert Koren
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Slovenien mot USA 

{{Resultat med trupp|id=SVN-USA
|nr       = 22
|bild     = SVN-USA 2010-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Valter Birsa   Zlatan Ljubijankič 
|mål2     =  Landon Donovan   Michael Bradley
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 45573
|rapport2 =  Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Landon Donovan
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

England mot Algeriet 

{{Resultat med trupp|id=ENG-ALG
|nr       = 23
|bild     = ENG-ALG 2010-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Green Point Stadium
|spelplats= Kapstaden 
|publik   = 64100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Ashley Cole
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Slovenien mot England 

{{Resultat med trupp|id=SVN-ENG
|nr       = 37
|bild     = SVN-ENG 2010-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Jermain Defoe
|arena    = Nelson Mandela Bay Stadium
|spelplats= Port Elizabeth
|publik   = 36893
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Jermain Defoe
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

USA mot Algeriet 

{{Resultat med trupp|id=USA-ALG
|nr       = 38
|bild     = USA-ALG 2010-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Landon Donovan 
|mål2     = 
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 35827
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Landon Donovan
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp C
Sportevenemang i Johannesburg
Sportevenemang i Kapstaden
Sport i Port Elizabeth
Sport i Pretoria
Johannesburg under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet